A-League je profesionalna nogometna liga u kojoj se natječu klubovi iz Australije i Wellington Phoenix FC iz Novog Zelanda. Osnovana je 2004., te je pod kontrolom Australskog nogometnog saveza. Ova liga je zamijenila prijašnju National Soccer League koja se igrala između 1977. i 2004. Sezona 2018./19. je 14.  sezona ove lige. Najuspješniji klub je Melbourne Victory FC. Igra se 27. kola i doigravanje u kojem sudjeluje 6 najbolje plasiranih klubova.

U ligi se natječe devet klubova iz Australije, te jedan iz Novog Zelanda. Uz A-League povezane su još i National Youth League, liga za mlade igrače, te W-League, ženska nogometna liga.

Format natjecanja

Natjecanje se u pravilu igra od kolovoza do siječnja, te se sastoji od ligaškog dijela i doigravanja. U ligaškom dijelu se igra 27 kola, svaka ekipa igra protiv ostalih tri puta. Na kraju sezone šest prvoplasiranih klubova nastavlja natjecanje u razigravanju. Dva prvoplasirana kluba igraju Veliko polufinale (dvije utakmice), a pobjednik se plasira u Veliko finale. Treće i četvrtoplasirani klub igraju tzv. Malo finale (također dvije utakmice), te se pobjednik plaira u Predfinale u kojem igra s poraženim klubom iz Velikog polufinala. Pobjednik te utakmice se plasira u Veliko finale, te pobjednik postaje prvak A-League.

Pojašnjenje razigravanja za prvaka:

2005./06. – 2008./09. 
U doigravanje bi se plasirala četiri prvoplasirana kluba. 
Dva prvoplasirana kluba igraju Veliko polufinale (Major Semifinals, dvije utakmice), a pobjednik se plasira u Veliko finale (Grand Final), a poraženi u Predfinale (Preliminary Final). 
Treće i četvrtoplasirani klub igraju tzv. Malo polufinale (Minor Semifinals, također dvije utakmice), te se pobjednik plaira u Predfinale (Preliminary Final) u kojem igra s poraženim klubom iz Velikog polufinala. 
Pobjednik  Predfinala (Preliminary Final se plasira u Veliko finale (Grand Final), te pobjednik postaje prvak A-League.

2009./10. – 2011./12. 
U doigravanje bi se plasiralo šest prvoplasiranih klubova. 
Prvo i drugoplasirani igraju Veliko polufinale (Major Semifinals) na dvije utakmice. Pobjednik se plasira u Veliko finale (Grand Final), a poraženi u Predfinale (Preliminary Final). 
Trećeplasirani i šestoplasirani te četvrtoplasirani i petoplasirani igraju utakmice Polufinala (Semifinals, na jednu utakmicu), iz kojih se pobjednici plasiraju u Malo polufinale (Minor Semifinals). 
Pobjednik Malog polufinala (Minor Semifinals), koje se igra na jednu utakmicu se plasira u  Predfinale (Preliminary Final). 
Predfinale (Preliminary Final) igraju poraženi iz Velikog polufinala (Major Semifinals) i pobjednik Malog polufinala (Minor Semifinals), a igra se na jednu utakmicu, a pobjednik ide u Veliko finale (Grand Final). 
Veliko finale (Grand Final) igraju pobjednici Velikog polufinala (Major Semifinals)  i Predfinale (Preliminary Final, a pobjednik ove utakmice je ujedno i prvak A-League.

2012./13. - 
Također se prvih šest momčadi plasira u doigravanje koje se igra kroz tri tjedna.  
U prvom tjednu se igraju utakmice Eliminacijskog finala) (Elimination Finals) i to Elimination Final 1 (treći i šestoplasirani) te Elimination Final 2 (četvrto i petoplasirani).Pobjednici prolaze u sljedeći krug - Polufinala. 
Polufinala (Semi Finals) i to Semi Final 1 - prvoplasirani i pobjednik Elimination Final 1 te Semi Final 2 - drugoplasirani i pobjednik Elimination Final 2. 
Veliko finale (Grand Final) - igraju ga pobjednici Polufinala, a pobjednik postaje prvakom A-League.

Klubovi 

U ligi se trenutno natječe deset klubova, svega tri kluba (Adelaide United, Newcastle Jets i Perth Glory) su postojala i prije A-League.

Prvaci

Plasman klubova u ligi

Poznati bivši igrači

Vanjske poveznice 
 Službena stranica A-League 
 Australski nogometni savez

Australija
Nogomet u Australiji
Nogomet na Novom Zelandu